

События 
 Авраам Ортелий первым составил и выпустил книгу нового типа — географический атлас мира, содержащий 70 карт и статей к ним страноведческого характера, которая была выпущена в свет в Антверпене 20 мая 1570 года. Книга носила название Theatrum Orbis Terrarum (Зрелище круга земного).
 Основана Библиотека Вильнюсского университета.
 Поэтом Ж. А. Баифом и композитором И.Т. де Курвилем при поддержке короля Карла IX основана в Париже старейшая французская Академия поэзии и музыки.
 Нидерландский издатель и типограф Христофор Плантен,  получил звание Главного королевского печатника, дававшее ему монополию на издание богослужебных книг в испанских владениях.

Книги и пьесы 

 Theatrum Orbis Terrarum (Зрелище круга земного) — памятник европейской картографии XVI века, созданный Абрахамом Ортелиусом и выпущенный в свет 20 мая 1570 года в Антверпене в издательстве .
 Звёзды наук или Нуджум-Ул-Улум — рукопись, созданная во время правления султана  в Биджапуре (Индия). Представляет собой сборник индуистских и мусульманских (суфизм) верований, в основном касающихся астрологии и магии. Единственная копия этого текста была выполнена около ста лет спустя в том же Биджапуре и сейчас также хранится в библиотеке Честера Битти в Дублине (Ирландия).
 Трактат Роджера Ашэма "Schoolmaster.
 Английский переводчик Томас Норт, перевёл санскритские рукописи «Панчатантра».
 Польский писатель Мартин Кромер опубликовал анонимно «Правдивую историю печальных приключений финского принца Яна и польской принцессы Катарины» (польск. «Historyja prawdziwa o przygodzie żałosnej książęcia finlandzkiego Jana i królewny polskiej Katarzyny».

Родились 
 4 октября — Петер Пазмань, венгерский кардинал, философ, оратор, положивший начало венгерской литературной прозе (умер в 1637).

Без точной даты 
 Авраам Азулай, марокканский каббалист, автор комментария Ор ха-хама (рус. — «Свет Солнца») к Книге Зоар и книги Хесед ле-Авраам (рус. — «Милосердие Авраама» (умер в 1643).
 Гавриил Дорофеевич, западнорусский учёный, писатель, переводчик.
 Стефан Иванович Зизаний, западнорусский православный писатель-полемист.
 Питер Де Йоде (старший), южнонидерландский гравёр, художник, издатель (умер в 1634).
 Франсиско Каскалес, испанский литератор (умер в 1640).
 Вашку Моузинью де Кеведу, португальский поэт (умер в 1650).
 Авраам Коген Эррера, религиозный философ и каббалист, автор каббалистических трудов.
 Элиаш Лани, словацкий поэт, религиозный писатель (умер в 1618).
 Марк Лекарбо, французский эрудит, путешественник, писатель, поэт (умер в 1641).
 Клеман Сириак де Манжен, французский поэт (умер в 1642).
 Луис Пачеко де Нарваэс, испанский писатель, который написал ряд трудов об искусстве фехтования.
 Пётр Петрей де Ерлезунда, шведский дипломат и историк. Путешественник и писатель о России (умер в 1622).
 Франсуа де Россе, французский писатель.
 Оттавио Росси, итальянский писатель (умер в 1630).
 Алессандро Сальвио, итальянский шахматный теоретик и литератор (умер в 1640).
 Хачатур Тохатци, армянский поэт.
 Николас Хилл, английский натурфилософ, автор трактата «Эпикурейская философия».
 Роберт Эйтон, шотландский поэт (умер в 1638).

Умерли 
 25 марта — Иоганн Вальтер, немецкий композитор и поэт (родился в 1496).

Без точной даты 
Жуан де Барруш, португальский историк и писатель, названный позже «Португальским Ливием» (родился в 1496).
 Джироламо Бенцони, итальянский исследователь, историк и писатель, описавший Южную Америку и Завоевание Империи Инков (родился в 1519).
 Жак Гревен,  французский драматург.
 Ли Хван,  корейский писатель (родился в 1501).

Примечания 

1570 год в культуре и искусстве